Кульпин - топоним и фамилия:

Топоним 
 Кульпин — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Персоналии 
 Кульпин, Валерий Дмитриевич (род. 1941) — советский российский нефтяник, государственный деятель.
 Кульпин, Николай Анатольевич (1968—2003) — советский и казахстанский боксёр.
 Кульпин, Олег Александрович (1946—2022) — советский и российский художник.

Составные фамилии 
 Кульпин-Губайдуллин, Эдуард Сальманович (1939—2015) — советский и российский философ, историк, востоковед, основатель школы социоестественной истории.

Кульпина 
 Кульпина, Валентина Григорьевна (род. 1947) — российский учёный-лингвист, славист, переводчик, педагог.

См. также 
 Кульпино